Galatasaray SK (piłka siatkowa kobiet)
 Galatasaray SK (piłka siatkowa mężczyzn)